Княжна Тараканова (? — ум. 1775) — самозванка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского.
 «Княжна Тараканова» — картина Константина Флавицкого 1864 года.
 «Княжна Тараканова» — роман Григория Данилевского 1882 года.
 «Княжна Тараканова» — русский немой художественный фильм 1910 года.